Mauro Rafael da Silva (Sapucaia do Sul, 1984. május 20. –) brazil labdarúgócsatár.

Források 
Mauro adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1984-ben született személyek
Rio Grande do Sul állambeliek
Brazil labdarúgók
Az EC Pelotas labdarúgói
A Fluminense FC labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az EC Novo Hamburgo labdarúgói
A SER Caxias do Sul labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek